NGC 3893 (другие обозначения — UGC 6778, MCG 8-22-7, ZWG 243.8, KCPG 302A, PGC 36875) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3893 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3893 в группу также входят ещё 42 галактики.

Состоит во взаимодействующей паре с галактикой NGC 3896. В полях скоростей галактик были обнаружены некруговые вращения, которые могут быть связаны с возмущениями из-за столкновения.

Примечания 

 

3893
Большая Медведица (созвездие)